Przepuszczalność – zdolność danej substancji do przewodzenia substancji (np. płynów) lub promieniowania (np. światła).

 przepuszczalność dla substancji
 przepuszczalność (hydrodynamika)
 przepuszczalność gruntu
 przepuszczalność błon
 przepuszczalność dla promieniowania
 przepuszczalność światła – przezroczystość
 stopień przezroczystości (minerały, kamienie jubilerskie)
 przepuszczalność promieni rentgenowskich